Marie Amálie Španělská (9. ledna 1779, Madrid – 22. července 1798, Madrid) byla španělskou infantkou.

Dětství 

Marie Amálie se narodila v královském paláci El Prado jako dcera španělského krále Karla IV. a jeho manželky Marie Luisy Parmské, vnučky francouzského krále Ludvíka XV.

Její matka, královna Marie Luisa, jí sjednala sňatek s bratrancem, princem Ludvíkem Parmským. Princ dorazil ke španělskému dvoru v roce 1794, aby dokončil své vzdělání. Byl to dobře vypadající blonďák s přívětivou povahou a velkým zájmem o vědu. Marie Amálie byla o více než pět let mladší než její bratranec a bylo jí patnáct let. Nebyla nijak zvlášť atraktivní a byla mrzutá, zdrženlivá a plachá. Ludvík, který byl stejně plachý, dal přednost její mladší sestře Marii Luise, která, i když jí bylo dvanáct let, měla veselejší povahu a vypadala lépe. Amáliini rodiče neočekávanou změnu nevěst přijali, ale bylo pro ně naléhavou otázkou najít manžela pro zarmoucenou a opovrhovanou Marii Amálii. Protože byla starší ze dvou sester, bylo pro Marii Amálii ponižující, že se její mladší sestra nejen provdá za jejího předchozího snoubence, ale že se Marie Luisa provdá jako první.

Manželství 
Najít pro Marii Amálii nového ženicha královského postavení nebylo snadné; a tak se jí rodiče rozhodli provdat za jejího strýce, infanta Antonína Pascuala Španělského, který byl o dvacet čtyři let starší než ona. Vzhledem k velmi omezené inteligenci se zajímal pouze o zahradnictví, zemědělství a lov.

Marie Amálie se za svého strýce provdala v Královském paláci La Granja 25. srpna 1795. Byla to dvojitá svatba; v té samé době se Amáliina třináctiletá sestra Marie Luisa vdávala za prince Ludvíka Parmského. Oba páry nadále žily u španělského královského dvora.

Na podzim 1797 Mare Amálie otěhotněla. 20. července 1798 začala rodit. Porod byl však komplikovaný. Dítě uvízlo za ramena v porodním kanálu a lékaři ho nedokázali vytáhnout. O dva dny později nakonec zasáhl chirurg. Dítě, chlapec, zemřelo. Zatímco byl její syn pohřben v El Escorialu, Marie Amálie prožívala útrpnou agónii. Během toho dostala infekci a 22. července 1798 v devatenácti letech zemřela.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Anjou
Španělské infantky
Nositelé Řádu hvězdového kříže
Dámy Řádu královny Marie Luisy
Narození v roce 1779
Narození 9. ledna
Narození v Madridu
Úmrtí v roce 1798
Úmrtí 22. července
Úmrtí v Madridu
Pohřbení v Escorialu
Ženy